Иванов Александр Юрьевич (род. , Москва) — российский боксёр-любитель, мастер спорта международного класса.

Карьера 
Начинал карьеру под наставничеством заслуженного тренера России Хуснутдинова Нагима Хайрутдиновича. В данный момент тренируется под руководством заслуженного тренера России Э. В. Кравцова. С 2012 года выступает в профессиональной лиге бокса WSB, в среднем весе (до 73 кг).

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боксу 2006 года — 3 место;
 финалист кубка мира в Баку,
 победитель турнира «Белградский победитель» (Белград, Сербия, 22-25 марта 2007 года);
 призёр кубка мира 2008 года;
 «Турнир сильнейших боксеров России» — 2 место;
 Чемпионат России по боксу 2009 года — 3 место;
 Чемпионат России по боксу 2012 года — 2 место.

Ссылки 
Профиль на сайте Федерации бокса России.

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры средней весовой категории